Kimberley eller Kimberly  kan syfta på:

Kimberley (namn) – ett förnamn och personer med namnet även stavat Kimberly

Geografi

Australien 

Kimberley, Western Australia – en region i västra Australien
 Kimberley (ort i Australien), Tasmanien, Meander Valley,

Kanada 

 Kimberley, British Columbia, ort, Regional District of East Kootenay,

Storbritannien 

 Kimberley, Nottinghamshire, 
Kimberley, Norfolk – en stad

Sydafrika 

 Kimberley, Sydafrika, provinshuvudstad, Norra Kapprovinsen, Frances Baard District Municipality, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar